Dunkirk je lahko:
Dunkirk, Francija
Dunkirk (film)
Dunkirk (mini-serija)
Dunkerque (ladja)
Dunkirk, Kent
Dunkirk, Nottingham
Dunkirk, Indiana
Dunkirk, Maryland
Dunkirk, Montana
Dunkirk (mesto), New York 
Dunkirk (naselje), New York
Dunkirk, Ohio
HMS Dunkirk - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice

it:Dunkerque (disambigua)